Rudolf I. může znamenat:
 Rudolf I. Bádenský (1230–1288), bádenský markrabě
 Rudolf I. Falcký (1274–1319), bavorský vévoda a rýnský falckrabě
 Rudolf I. Habsburský (1218–1291), římský král
 Rudolf I. Saský (1284–1356), vévoda a první kurfiřt saský
 Rudolf I. z Vermandois (fr. Raoul le Vaillant; 1094–1152), hrabě z Amiens, Vermandois a Valois, francouzský senešal